Kelasuri kan syfta på följande platser:

Georgien 

 Kelasuri (vattendrag), Abchazien, 
 Kelasuri (ort),